People's Action Party (Niue) - Politieke partij in Niue
People's Action Party (Papoea-Nieuw-Guinea) - Politieke partij in Papoea-Nieuw-Guinea
People's Action Party (Salomonseilanden) - Politieke partij in de Salomonseilanden
People's Action Party (Singapore) - Politieke partij in Singapore
People's Action Party (Vietnam) - Vietnamese politieke partij in ballingschap